Away from here (album),  het debuutalbum van de Nederlandse zangeres Stevie Ann
 Away from here (single), de eerste single van de Nederlandse zangeres Stevie Ann